Jméno Jan Pavel nosili dva papežové katolické církve. 

bl. Jan Pavel I., vlastním jménem  Albino Luciani (1912–1978) – 263. pontifik v roce 1978 pocházející z Itálie, jenž si papežské jméno zvolil z úcty ke svým předchůdcům sv.  Janovi XXIII.,  který jej jmenoval biskupem, a také k  sv. Pavlu VI., který jej jmenoval patriarchou Benátek a později povýšil na kardinála. Papežem byl třicet tři dní. Představuje prvního pontifika se dvěma jmény,
sv. Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyła (1920–2005) – 264. pontifik v letech 1978–2005 pocházející z Polska.  Papežské jméno si vybral na počest svých předchůdců sv. Pavla VI. a ct. Jana Pavla I. První polský papež v historii a první pontifik nepocházející z Itálie za posledních 455 let, který kanonizoval více svatých, než jakýkoli jeho předchůdce. Jako první papež navštívil Kanadu. V čele církve strávil třetí nejdelší období, když déle vládli pouze bl. Pius IX. a sv. Petr. 

Papežové podle jména